Ženská čtyřhra Japan Women's Open 2016 probíhala v polovině září 2016. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwanský sesterský pár Čan Chao-čching a Čan Jung-žan, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený domácí pár Šúko Aojamová a Makoto Ninomijová, který ve finále zdolal britskou dvojici Jocelyn Raeová a Anna Smithová po dvousetovém průběhu dvakrát 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Aojamová vyhrála šestý deblový titul na okruhu WTA a pro Ninomijovou to byl premiérové vítězství na okruhu.

Nasazení párů 
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Kateryna Bondarenková /  Čuang Ťia-žung (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Liang Čchen /  Jang Čao-süan (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2016
Tenis v Japonsku v roce 2016